El término Teatro Olympia puede referirse a:

 En España:
 Teatro Olímpia de Barcelona (activo 1900-1909).
 Teatro Olímpia de Barcelona (activo 1912-1914).
 Teatro Circo Olympia de Barcelona (activo 1924-1947).
 Teatro Olympia de Valencia.
 Teatro Olimpia de Huesca.

 En Estados Unidos:
 Teatro Olympia de Nueva York.
 Olympia Theater and Office Building de Miami.

 En Francia:
 Teatro Olympia de París.

 En Irlanda:
 Teatro Olympia de Dublín.

 En Reino Unido:
 Liverpool Olympia de Liverpool.
 Teatro Olympia de Londres.
 En Argentina:
 Teatro Olimpia de Buenos Aires